Здесь представлен список фильмов, которые получили крайне негативные отзывы и 0 % на сайте Rotten Tomatoes.

Список

Примечания 

Списки фильмов